Op het US Open 2022 tennistoernooi spelen de mannen het enkelspel van 29 augustus tot en met 11 september 2022 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema mannenenkelspel bij het US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2022